Rei vindicatio steht für:

 Rei vindicatio (Römisches Recht)
 Eigentumsklage im österreichischen Sachenrecht
 Eigentumsherausgabeanspruch im deutschen Sachenrecht